Los Pozos puede referirse a:

Los Pozos, localidad de la Argentina;
Los Pozos, localidad de Colombia;
Los Pozos, división administrativa de Panamá;
Los Pozos, localidad de Panamá;
Combate de Los Pozos (1826), combate naval entre la Armada Argentina y el Imperio de Brasil frente a Buenos Aires;
Acuerdo de Los Pozos (2001), acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del presidente Andrés Pastrana;
Aeropuerto Los Pozos, aeropuerto de Santander, Colombia;
Estadio Municipal de Los Pozos, complejo deportivo en Puerto del Rosario, Canarias, España.